Knox City (Missouri)
Knox City (Texas)

Desambiguações de topônimos